Kraburi oder Kra Buri steht für:
Mae Nam Kra Buri, Fluss in Südthailand
Amphoe Kra Buri, Landkreis in Südthailand
Kra Buri (Stadt)